Lucie Šafářová era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima del secondo turno contro Kristýna Plíšková.

In finale Mona Barthel ha sconfitto Kristýna Plíšková con il punteggio di 2-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Karolína Plíšková (primo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Barbora Strýcová (semifinale)
  Samantha Stosur (secondo turno)

 Lucie Šafářová (secondo turno, ritirato)
 Zhang Shuai (primo turno) 
 Ana Konjuh (quarti di finale)
 Kateřina Siniaková (quarti di finale)

Qualificate 

  Mona Barthel (campionessa)
  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale)

 Lucie Hradecká (secondo turno)
 Natal'ja Vichljanceva (secondo turno)

Wildcard 

  Jana Čepelová (primo turno)
  Jelena Janković (primo turno)

 Markéta Vondroušová (secondo turno, ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Prague Open 2017